Melophorus — род муравьёв трибы Melophorini из подсемейства Formicinae (Formicidae). Эндемики Австралии.

Распространение 
Австралия.

Описание 
Обитатели пустынных и полупустынных территорий, напоминают своей дневной активностью, быстротой бега и стойкостью к жаре муравьёв-бегунков рода Cataglyphis (триба Formicini) Африки и Евразии. Экстремально термофильный вид Melophorus bagoti (красный медовый муравей) продолжает фуражировать при температуре в 50—70 градусов. Некоторые виды получили название медовых муравьёв, так как способны хранить запасы углеводов в расширенном брюшке специальной касты рабочих. Усики состоят из 12 члеников, нижнечелюстные щупики из 6, нижнегубные щупики из 4 члеников.

Обитают в полупустынях, саваннах и кустарниковых зарослях. Термофильные муравьи с дневной фуражировкой. В основном собирают мёртвых членистоногих. Среднее расстояние ухода от гнезда 26 м (в диапазоне от 2 до 64 м).

Систематика 
Более 90 видов, в том числе:
 Melophorus aeneovirens Lowne, 1865
 Melophorus ankylochaetes Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus anderseni Agosti, 1998
 Melophorus andersenioides Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus argus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus attenuipes Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus bagoti Lubbock, 1883 — 
 Melophorus barbellulatus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus biroi Forel, 1907
 = Melophorus marius Forel, 1910
 Melophorus brevignathus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus brevipalpus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus bruneus McAreavey, 1949
 Melophorus caeruleoviolaceus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus canus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus castaneus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus cerasinoniger Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus chauliodon Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus chrysus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus castanopus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus clypeatus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus compactus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus constans Santschi, 1928
 Melophorus cuneatus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus curtus Forel, 1902
 Melophorus dicyrtos Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus diversus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus eumorphus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus fieldi Forel, 1910
 Melophorus fulgidus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus fulvidus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus fulvohirtus Clark, 1941
 Melophorus gibbosus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus gilliatensis Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus gracilipes Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus graciliceps Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus gracilis Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus griseus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus hexidens Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus hirsutipes Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus hirsutus Forel, 1902
 Melophorus incisus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus inconspicuus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus insularis Wheeler, W.M., 1934
 Melophorus iridescens Emery, 1887
 Melophorus isaiah Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus kuklos Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus lanuginosus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus laticeps Wheeler, W.M., 1915
 Melophorus latinotus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus lissotriches Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus longiceps Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus longipes Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus ludius Forel, 1902
 Melophorus macrops Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus macroschismus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus majeri Agosti, 1998
 Melophorus major Forel, 1915
 Melophorus marmar Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus microreticulatus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus microtriches Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus minimus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus mjobergi Forel, 1915
 Melophorus mullewaensis Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus nemophilus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus oblongiceps Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus orthonotus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus paramorphomenus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus parvimolaris Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus pelecygnathus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus pelorocephalus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus perthensis Wheeler 1934
 Melophorus platyceps Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus postlei Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus potteri McAreavey, 1947
 Melophorus praesens Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus prominens Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus propebiroi Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus purpureus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus pusillus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus quadratus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus rufoniger Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus scipio Forel, 1915 (перенесён в род Prolasius)
 Melophorus sericothrix Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus setosus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus solitudinis Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus subulipalpus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus sulconotus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus sulla Forel, 1910
 Melophorus tenuis Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus teretinotus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus translucens Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus turbineus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus turneri Forel, 1910
 = Melophorus pillipes Santschi, 1919
 Melophorus vitreus Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017
 Melophorus wheeleri Forel, 1910
 = Melophorus omniparens Forel, 1915
 Melophorus xouthos Heterick, Castalanelli & Shattuck, 2017

Примечания

Литература 
 Brown, W. L., Jr. 1955. A revision of the Australian ant genus Notoncus Emery, with notes on the other genera of Melophorini. // Bull. Mus. Comp. Zool. 113:471-494.
 Cheng K., A. Narendra, S. Sommer, and R. Wehner. 2009. Traveling in clutter: navigation in the central Australian desert ant Melophorus bagoti. // Behavioural Processes, vol. 80, no. 3, pp. 261—268. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2008.10.015
 Deeti, S. and Cheng, K. (2021). Observations on relocation of a nest by a colony of red honey ants (Melophorus bagoti). Northern Territory Nat. 30, 100—107.
 Deeti, S., Fujii, K. and Cheng, K. (2020). The effect of spatially restricted experience on extrapolating learned views in desert ants, Melophorus bagoti. Anim. Cogn. 23, 1063—1070. https://doi.org/10.1007/s10071-020-01359-2
 Freas, C. A. and Cheng, K. (2017). Learning and time-dependent cue choice in the desert ant, Melophorus bagoti. Ethology 123, 503—515. https://doi.org/10.1111/eth.12626
 Freas, C. A., Whyte, C. and Cheng, K. (2017). Skyline retention and retroactive interference in the navigating Australian desert ant, Melophorus bagoti. J. Comp. Physiol. A 203, 353—367. https://doi.org/10.1007/s00359-017-1174-8
 Kohler, M. and Wehner, R. (2005). Idiosyncratic route-based memories in desert ants, Melophorus bagoti: How do they interact with path-integration vectors? Neurobiol. Learn. Mem. 83, 1—12. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2004.05.011
 Muser B., S. Sommer, H. Wolf, and R. Wehner. 2005. Foraging ecology of the thermophilic Australian desert ant, Melophorus bagoti. // Australian Journal of Zoology, vol. 53, no. 5, pp. 301—311. https://doi.org/10.1071/ZO05023
 Narendra A. , A. Si, D. Sulikowski, and K. Cheng. 2007. Learning, retention and coding of nest-associated visual cues by the Australian desert ant, Melophorus bagoti. // Behavioral Ecology and Sociobiology, vol. 61, no. 10, pp. 1543—1553, 2007. https://doi.org/10.1007/s00265-007-0386-2
 Schultheiss, P. and Cheng, K. (2011). Finding the nest: inbound searching behaviour in the Australian desert ant, Melophorus bagoti. Anim. Behav. 81, 1031—1038. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2011.02.008

Ссылки 
 Melophorus: память в пустыне и обзор рода.
 Melophorus bagoti — фотографии и описание.

Melophorus
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Роды муравьёв